Сезон 2023 года является пятым сезоном в истории Формулы-3, чемпионата по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами, созданного в результате решения Международной автомобильной федерации об объединении GP3 и Чемпионата Европы Формулы-3. Турнир предоставляет гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2023. Все участники чемпионата выступают на автомобилях Dallara F3 2019.

Команды и гонщики 
Все команды используют одинаковые автомобили Dallara F3 2019, и каждая команда обязана в гонках использовать три автомобиля.

Календарь 
Предварительный календарь, состоящий из десяти этапов, был представлен 1 ноября 2022 года.

Изменения в календаре 
 Формула-2 и Формула-3 впервые проведут этап в Австралии на трассе Альберт-Парк.
 Формула-3 впервые проведёт этап в Монако.
 Зандворт не включён в календарь Формулы-3.

Результаты тестов

Изменения в регламенте

Технические 
 Формула-2 и Формула-3 будут использовать топливо, состоящее на 55 % из экологически чистого. Планируется постепенно повышать его содержание до 100 % к 2027 году.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисление очков 
Очки в воскресной гонке

Очки в субботнем спринте

Личный зачёт 

† — Гонщики не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

Командный зачёт 

† — Гонщики не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

См. также 
 Формула-1 в сезоне 2023
 Формула-2 в сезоне 2023

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

ФИА Формула-3
2023 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-3
Гонки поддержки Формулы-1